Colnaghi – cognome italiano
 Ignazio Colnaghi – attore italiano